Stati Uniti d'America
Eatonville – città della Contea di Orange, Florida
Eatonville – città della Contea di Pierce, Washington